Favorito - uma pessoa que ocupa o primeiro lugar nas boas graças de alguém
Internet bookmark - chamados popularmente de "favoritos" ou "marcadores"
Ou ainda:
A Favorita - uma telenovela
La Favorita - uma ópera

Localidades

Favorita (São Tomé)

Desambiguação